A spanyol nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Jerezben rendezték április 29-én.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban az újonc Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

A versenyt a tizenhetedik kör után a heves esőzés miatt leintették.

Moto3

Jegyzetek

Spanyol
motogp
Andalúzia